Джонс, Джон ():
 Джонс, Джон (род. 1987) — американский боец смешанных единоборств.
 Джонс, Джон (1873—1955) — английский футболист, чемпион Олимпийских игр 1900.
  (1803—1887) — политик, член  (1836–1837) и  (1853–1853), первый мэр  (1846).
 Джонс, Джон Маршалл (1820—1864) — американский офицер, бригадный генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны.
 Джонс, Джон Пол (1747—1792) — морской командир США эпохи Войны за независимость.
 Джонс, Джон Пол (род. 1946) — псевдоним английского музыканта Джона Ричарда Болдуина.
 Джонс, Джон Роберт (1827—1901) — американский военный, участник Гражданской войны.
 Джонс, Джон Эванс (1840—1896) — восьмой губернатор штата Невада в 1895—1896 годах.